Министры труда и социальной политики Итальянской Республики с 1946 по настоящее время.

Список

Примечания 

 
труда